Dosbarrios kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Dosbarrios (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Dosbarrios (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar